Ladislav Hudec může být:

 Ladislav Hudec (architekt)
 Ladislav Hudec (fotbalista)